Каролин Рут Бертоцци (, род. 10 октября 1966 года, Бостон) — американский , нобелевский лауреат  (2022).
Доктор философии (1993), именной профессор Стэнфордского университета, прежде сотрудница UC Berkeley и LBNL. Член Национальных Академии наук (2005) и  (2011) США, Леопольдины (2008), иностранный член Лондонского королевского общества (2018). Удостоена множества отличий. В возрасте 33 лет получила стипендию Мак-Артура. В 2010 году стала первой женщиной, получившей престижную награду Lemelson-MIT Prize.

Биография 
Родилась в семье физика-ядерщика Уильяма Бертоцци (род. 1931), профессора Массачусетского технологического института, основателя и многолетнего директора там линейного ускорителя Бейтса (). Мать, филолог Норма Глория Бертоцци (урождённая Беррингер; 1933—2021), до рождения детей также работала в отделении физики Массачусетского технологического института. Каролин выросла в  Лексингтоне (штат Массачусетс), она средняя из трёх дочерей. Старшая сестра — математик Андреа Луиза Бертоцци (род. 1965), младшая сестра — эрготерапевт Диана Джой Хиндерманн (род. 1969).

Окончила с отличием Гарвардский университет (бакалавр химии, 1988), где под руководством профессора Джо Грабовски работала над созданием фотоакустического калориметра; Phi Beta Kappa (1987). В 1993 году в Беркли получила степень доктора философии (Ph.D.), работая над химическим синтезом аналогов олигосахаридов, а в рамках постдокторантуры по иммунологии в Калифорнийском университете изучала воздействие эндотелиальных олигосахаридов на облегчение адгезии клеток в очагах воспаления.

В 1996 году возвратилась в Беркли, поступив в штат его химического факультета; бывший директор , нанотехнологического исследовательского центра в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. С 2015 года в Стэнфорде.
В настоящее время работает в области гликобиологии и биоортогональной химии.

Член Американской академии искусств и наук (2003), фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2002).

Награды, отличия, почести 

 Danforth () Teaching Award (1987)
 New England  (Американского института химиков в Новой Англии) Award (1988)
  (1988)
 Outstanding Graduate Student Instructor Awards (1989, 1990)
  Teaching Award (1992) 
 Camille and Henry Dreyfus (Камиля и Генри Дрейфусов) New Faculty Award (1995)
 Exxon Education Fund Young Investigator Award (1996)
 Pew Scholars Award in the Biomedical Sciences (1996)
 New Investigator Award in Pharmacology,  (1997)
 Стипендия Слоуна (1997)
 Horace S. Isbell Award in Carbohydrate Chemistry (награда Хораса Исбелла в химии углеводов), Американское химическое общество (1997)
  Young Investigator Award (1998)
  Research Innovation Award (1998)
 Glaxo Wellcome Scholar (1998)
 Prytanean Faculty Award, Беркли (1998)
  (1998)
 Joel H. Hildebrand Chair in Chemistry (1998-2000)
 Премия имени Артура Коупа, Американское химическое общество (1999, 2017)
 Camille Dreyfus (Камиля Дрейфуса) Teacher-Scholar Award (1999)
 Стипендия Мак-Артура (1999)
 Названа в числе 20 Young Scientists to Watch по версии журнала «Discover» (2000)
  (2000)
 UC Berkeley Department of Chemistry Teaching Award (2000)
 Merck Academic Development Program Award (2000)
  (2001)
 UC Berkeley Distinguished Teaching Award (2001)
 Donald Sterling Noyce (Дональда Стерлинга Нойса) Prize for Excellence in Undergraduate Teaching (2001)
 Irving Sigal (Ирвинга Сигала) Young Investigator Award,  (2002)
 Iota Sigma Pi  (2004)
 Медаль Хавинги  (), Лейденский университет (2005)
 T.Z. and Irmgard Chu Distinguished Professorship in Chemistry (2005)
 ЛГБТ-учёный года (),  (2007)
  одноименного фонда (2007)
 Li Ka Shing (Ли Кашина) Women in Science Award (2008)
 Roy L. Whistler International Award in Carbohydrate Chemistry (2008)
 Премия Уилларда Гиббса (2008)
  (2009)
 Harrison Howe Award, Рочестерская секция Американского химического общества (2009)
 Медаль Альберта Хофмана, Университет Цюриха (2009)
 Lemelson-MIT Prize (2010)
 Bioorganic Chemistry Award, Organic Division  (2010)
 Tetrahedron Young Investigator Award for Bioorganic and Medicinal Chemistry (2011)
 Emanuel Merck Lectureship (2011)
 Мемориальные лекции Вейцмана (2012)
 , Boehringer Ingelheim Foundation (2012)
  (2012)
 Премия Эрнеста Лоуренса (2014)
  (2016)
 Введена в Национальный зал славы изобретателей (2017)
 Премия Джона Карти НАН США (2020)
  (2020)
  (2020)
 Премия Вольфа по химии (2022)
 Премия Хейнекена (2022)
  (2022)
  (2022)
 Lifetime Mentor Award, AAAS (2022)
 Нобелевская премия по химии (2022)
 Премия Диксона по медицине (2022)
 Helen Dean King Award (2022)
 Roger Adams Award (2023)

Ключевые публикации

Примечания

Ссылки 

Женщины-химики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Леопольдины
именные профессора Стэнфорда
доктора философии
Выпускники Средней школы Лексингтона (Массачусетс)
Выпускники Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Лемельсона
Члены Национального зала славы изобретателей
Лауреаты премии Артура Коупа
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты Нобелевской премии из США
Женщины — нобелевские лауреаты
Лауреаты премии Диксона
Персоналии:LBNL